leucyna
 lej mołdawski
 lej
 LEU - Wileński Uniwersytet Pedagogiczny
Osoby o nazwisku Leu
 Evelyne Leu
Nazwy miejscowości

Saint Leu to w języku francuskim św. Lupus
 Saint-Leu na Reunionie
 Saint-Leu-d’Esserent we Francji
 Huby-Saint-Leu